Кальбиты (также кельбиты, от  «бану кальб» или йемениты) — арабские племена из Южной Аравии.

Из Аравии в IV—V веках распространились в Палестину, Заиорданье, а также в Сирию, где были поддержкой первых халифов (Омейядов).

Кальбиты усваивали культуру покорённых в ходе арабских завоеваний народов и поддерживали идею общемусульманского государства, в отличие от кайситов, которые оставались верными арабским бедуинским традициям и считали неарабское население своими рабами. Соперничество между кальбитами и кайситами доходило до вооружённых столкновений ().

После гибели Омейядов в 750 году кальбитам удалось получить власть на Сицилии, где представители кальбитов основали одноимённую династию. Они также помогли единственному уцелевшему Омейяду захватить власть на Пиренейском полуострове и основать Кордовский эмират (впоследствии халифат).

См. также 
 Племена и кланы Аравийского полуострова

Литература 
 Кальбиты. // БРЭ

Арабские племена